Ранчо Лоја има више значења:

 Ранчо Лоја (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лоја (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лоја (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику